Felipe Drugovich Roncato (* 23. Mai 2000 in Maringá, Brasilien) ist ein brasilianisch-italienischer Automobilrennfahrer mit österreichischen und serbischen Abstammungen. Er fuhr von 2020 bis 2022 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft, welche er 2022 gewann. Im Sprint-Rennen in Monza holte er sich offiziell den Titel.

Karriere 
Drugovich fuhr von 2009 bis 2015 im Kart.

ADAC Formel 4

2016 
Er gab sein Debüt in der Single-Seater Karriere für Neuhauser Racing in der Deutsche Formel 4 2016. In Zandvoort holte er seinen einzigen Podiumsplatz. Er beendete die Saison auf den 12. Rang.

2017 
2017 wechselte er zu Van Amersfoort Racing und debütierte auch in der Italienische Formel 4. Mit 7 Siegen holte Drugovich den 3. Rang.

MRF Challenge 
Drugovich gewann 2017–2018 die Meisterschaft mit 10 Siegen.

Euroformula Open 
Er gab 2017 mit RP Motorsport sein Debüt.

2018 startete er Vollzeit in der Euroformula. 2018 gewann er 14 von den 16 Rennen und holte die Meisterschaft klar.

Pro Mazda 
Nach einer Verletzung von Harrison Scott ersetzte Drugovich diesen in Mid-Ohio 2018.

FIA Formel 3 
Im Februar 2019 wurde bekannt gegeben das Drugovich für Carlin Buzz Racing neben Logan Sargeant und Teppei Natori an den Start gehen wird. Er schaffte es nur einmal in die Punkte. Die Saison beendete er auf den 16 Rang.

Formel 2

2020 
Drugovich startete in der FIA-Formel-2-Meisterschaft 2020 für das niederländische Team MP Motorsport. Er errang drei Siege und belegte in der Gesamtwertung den 9. Platz mit insgesamt 121 Punkten.

2021 
In der Saison 2021 wechselte Drugovich zum Team UNI-Virtuosi. Er erreichte mit diesem Team jedoch keine Siege. Er belegte den 8ten Platz.

2022 
2022 kehrte er zu MP Motorsport zurück. In Barcelona holte er einen Doppelsieg. Zuvor hatte er bereits auf dem Jeddah Corniche Circuit das Hauptrennen gewonnen. Am 10. September 2022 sicherte er sich den Fahrertitel der FIA-Formel-2-Meisterschaft 2022 vorzeitig. Wenige Tage nach seinem Titelgewinn wurde bekanntgegeben, dass er als erster Fahrer dem Förderprogramm von Aston Martin beitritt und er beim Großen Preis von Abu Dhabi 2022 am ersten freien Training für den Rennstall teilnehmen soll.

Statistik

Karrierestationen 
 2009–2015: Kartsport
 2016: Deutsche Formel 4 (Platz 12)
 2016–2017: MRF Challenge (Platz 3)
 2017: Deutsche Formel 4 (Platz 4)
 2017: Italienische Formel 4 (Nicht Klassifiziert)
 2017: Europäische Formel 3 (Nicht Klassifiziert)
 2017: Euroformula Open (Nicht Klassifiziert)
 2017–2018: MRF Challenge (Platz 1)
 2018: Euroformula Open (Platz 1)
 2018: Spanische Formel 3 (Platz 1)
 2018: Pro Mazda Championship (Platz 20)
 2019: FIA Formel 3 (Platz 16)
 2019: Macau Grand Prix (Platz 24)
 2020: FIA Formel 2 (Platz 9)
 2021:  FIA Formel 2 (Platz 8)
 2021: Porsche All-Star Race Brasil (Platz 8)
 2022:  FIA Formel 2 (Platz 1*)
 2022: Stock Car Brasil (Nicht Klassifiziert)

Einzelergebnisse der Deutschen Formel 4

Einzelergebnisse in der MRF Challenge Formel 2000

Einzelergebnisse der Italienische Formel 4

Einzelergebnisse in der Europäischen Formel 3

Einzelergebnisse in der Euroformula Open

Einzelergebnisse in der Mazda Pro Series

Einzelergebnisse in der FIA Formel 3

Einzelergebnisse bei Macau Grand Prix

Einzelergebnisse in der FIA Formel 2

Einzelergebnisse in der Brasilianischen Stock Car Serie

Weblinks 

 Felipe Drugovich bei fiaformula2.com

Einzelnachweise 

Brasilianer
Rennfahrer (Brasilien)
Geboren 2000
Mann